Битва под Шкловом:
 Битва под Шкловом (1581) — битва между русским и литовским войском в ходе Ливонской войны
 Битва под Шкловом (1654) — битва между русским и литовским войском в ходе Русско-польской войны 1654—1667 годов